Leiodermatium är ett släkte av svampdjur. Leiodermatium ingår i familjen Azoricidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Leiodermatium